Juan José Godoy (1728-1788), Jésuite argentin, précurseur de l'indépendance hispanoaméricaine. 
 Armand Godoy (1880-1964), un poète symboliste français d'origine cubaine.
 Atanasio Echeverria y Godoy (début ), un artiste-naturaliste mexicain.
 Caio Godoy (1995-), un coureur cycliste brésilien.
 Carmen Rico Godoy (1939-2001), une journaliste et écrivain espagnole.
  (1893-1960), un pilote d'aviation chilien.
 Heleno Godoy (1946-), professeur et écrivain brésilien.
  Luisa Carlota Manuela de Godoy  (1800-1886), duchesse, comtesse espagnole.
  Manuel de Godoy Álvarez de Faria Ríos Sánchez Zarzosa (1767-1851), un premier ministre espagnol.
  Manuel de Godoy di Bassano y Tudó  (1805-1871), aristocrate espagnol et italien.
 Margaud Godoy, femme politique vénézuélienne.
 Ricardo Pérez Godoy (1905-1982), un militaire et homme politique péruvien.
 Sandra Godoy, une chanteuse brésilienne.
 Sergio Godoy (1988-), un coureur cycliste argentin.
 Yonder Godoy (1993-), un coureur cycliste vénézuélien.
Godoy intervient dans des toponymes :
 José Casanova Godoy, paroisse civile au Venezuela